Maile est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), musicien et compositeur allemand
Luke Maile (né en 1991), receveur américain de baseball
 (né en 1990), joueur tongien de rugby
Siua Maile (né en 1997), joueur tongien de rugby à XV
 (né en 1987), joueur lésothien de football
 (1943-1989), réalisateur artistique britannique

Prénom
, nouvelliste américain
 (née en 1965), actrice américaine
Maile Mamao (né en 1996), joueur tongien de rugby à XV
Maile Meloy (née en 1972), écrivaine américain
 (née en 1976), chanteuse et compositrice américaine
 (née en 2002), gymnaste artistique américaine
 (née en 1970), femme politique américaine à Hawaï

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom